

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Czerniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo 
 Czerniewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie

Miejscowości na Białorusi 

 Czerniewo – wieś na w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Gródek.